Župnija Svetega Marka v Kopru je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Koper škofije Koper.

Sakralni objekti

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Marko
Marko
Ustanove v Kopru